Никита Степанов:
* Степанов, Никита Андреевич (1913—1953) — Герой Советского Союза.
 Степанов, Никита Андреевич (род. 1996) — российский гандболист
 Степанов, Никита Юрьевич (род. 1996) — белорусский футболист.